Ottostraße steht für:
 Ottostraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (I–O)
 Ottostraße (Bamberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Erweiterungen der Inselstadt #Ottostraße
 Ottostraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Moabit
 Ottostraße (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/O #Ottostraße

Siehe auch:
 Ottoplatz
 Ottopark